Il singolare del Morocco Tennis Tour Marrakech 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rui Machado era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martin Kližan ha battuto in finale Adrian Ungur 3–6, 6–3, 6–0.

Teste di serie

 Pere Riba (primo turno)
 Victor Hănescu (semifinali)
 Adrian Ungur (finale)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)

  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Martin Kližan (campione)
  Stéphane Robert (primo turno)
  Alessandro Giannessi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2012